Der World Cup 1984 war die vierte Austragung des World Cups im Handball der Männer. Das Turnier mit den sieben besten Nationalmannschaften der Weltmeisterschaft 1982 sowie dem Gastgeber fand vom 17. bis 22. Januar 1984 in Schweden statt. Vor Turnierbeginn ersetzte der WM-Achte Spanien den WM-Sechsten Rumänien. Das Finale wurde im Scandinavium in Göteborg ausgetragen.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 1

Abschlussplatzierungen 

 4. Platz: 
Kader: Claes Hellgren, Rolf Hertzberg, Danny Sjöberg, Göran Bengtsson, Christer Magnusson, Per Carlén, Pär Jilsén, Lennarth Ebbinge, Björn Jilsén, Mats Lindau, Sten Sjögren, Peter Olofsson, Bo Karlsson. Trainer: Roger Carlsson
 5. Platz: 
Kader: (unvollständig). Trainer: Zygfryd Kuchta
 6. Platz: 
Kader: Peter Hofmann, Wieland Schmidt, Heiko Bonath, Günter Dreibrodt, Stephan Hauck, Hartmut Krüger, Peter Pysall, Peter Rost, Udo Rothe, Dietmar Schmidt, Dirk Schnell, Klaus-Dieter Schulz, Ingolf Wiegert, Holger Winselmann. Trainer: Paul Tiedemann
 7. Platz: 
Kader: Lorenzo Rico, Ángel Cobo, Javier Cabanas, Eugenio Castellvi, Juan de la Puente, Jesus Fernández, José Novoa, Juan José Uría, Juan Sagalés, Julián Ruiz, Rafael Lopez, Jaime Puig, Javier Reino, Eugenio Serrano, Pedro García Ramirez. Trainer: Cruz María Ibero
 8. Platz: 
Kader: (unvollständig) Andreas Thiel, Klaus Wöller, Jochen Fraatz, Martin Schwalb, Dirk Rauin, Arnulf Meffle, Thomas Springel, Karl-Heinz Schulz, Thomas Happe, Ulrich Roth, Michael Roth, Rüdiger Neitzel. Trainer: Simon Schobel

Weblinks 
 todor.com, Ergebnisse auf der Webseite von Todor Krastev (englisch)

1984
Handballveranstaltung 1984
Sportveranstaltung in Stockholm
Sportveranstaltung in Norrköping
Sportveranstaltung in Örebro
Sportveranstaltung in Eskilstuna
Sportveranstaltung in Borlänge
Sportveranstaltung in der Gemeinde Helsingborg
Sportveranstaltung in Ystad
Sportveranstaltung in der Gemeinde Lund
Sportveranstaltung in Malmö
Sportveranstaltung in Kristianstad
Sportveranstaltung in Falköping
Sportveranstaltung in Göteborg
Lund
Veranstaltung in Helsingborg